Madagascar é uma canção da banda norte-americana de rock Guns N' Roses, lançada em 2008 em seu sexto álbum de estúdio Chinese Democracy. Foi composta por Axl Rose e Chris Pitman.

A canção é a décima segunda faixa do álbum, caracterizada por conter arranjos orquestrais dramáticos e inúmeros samples durante sua ponte, incluindo discursos de Martin Luther King, Jr. como "I Have a Dream e "Why Jesus Called Man a Fool", e outros dos filmes Rebeldia Indomável, Mississippi em Chamas, Pecados de Guerra, Coração Valente e Se7en.

Composição
Em sua página no facebook, Pitman postou uma foto de Rose tocando guitarra nessa canção em seu primeiro concerto com a banda, comentando que todas as partes de guitarra da canção foram escritas por Rose; ''"Axl tocando guitarra ao vivo no Rio 2001, ele escreveu todas as partes da guitarra, incluindo a solo. Eu gravei ele tocando muitas partes de guitarra impressionantes na época, não creio que as pessoas saibam que ele é um guitarrista original e legal, ele realmente é,...esses foram momentos bem divertidos.

Músicos
 Axl Rose - Vocal, Guitarra, Trompa Sintetizada, Samples
 Bumblefoot - Guitarra
 Tommy Stinson - Baixo
 Chris Pitman - Teclados, Baixo, Sub-Bass, Programação Eletrônica
 Robin Finck - Guitarra
 Buckethead - Guitarra
 Paul Tobias - Guitarra
 Bryan "Brain" Mantia - Bateria
 Paul Buckmaster  - Orquestração
 Marco Beltrami - Orquestração
 Suzy Katayama - Trompa

Canções de Guns N' Roses